Lance steht für:
 Lance (Vorname), einen Vornamen 
 Lance (Verdon), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Verdon
 MGM-52 Lance, eine US-amerikanische Kurzstreckenrakete
 UUM-125 Sea Lance, ein US-amerikanisches Waffensystem
Schiffe:
 
 USS Lance (AM-257)
 Lance (Schiff), norwegisches Forschungsschiff
Titel:
 Lance – Stirb niemals jung, ein US-amerikanischer Spielfilm von Gil Bettman von 1989 (Originaltitel: Never Too Young to Die)
 Lance (Comic), ein Comic
 Lance!, eine Sportzeitung in Brasilien

Lance ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Lance (* 1939), französischer Lyriker und Pädagoge
 Albert Lance († 2013), australisch-französischer Opernsänger
 Bert Lance (1931–2013), US-amerikanischer Bankmanager und Politiker
 George Lance (1802–1864), englischer Maler
 Leonard Lance (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Major Lance (1939–1994), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues-Sänger
 Pascal Lance (* 1964), französischer Radsportler 
 Sylvia Lance Harper (1895–1982), australische Tennisspielerin
 Thomas Lance (1891–1976), englischer Bahnradsportler und Olympiasieger
 Tiger Lance (1940–2010), südafrikanischer Cricketspieler
 Trey Lance (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Lance Rocks, Felsen im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Lancé, französische Gemeinde
 Lance-Parfüm, ein früheres Produkt der Firma Rhône-Poulenc

Siehe auch:
 Lanze (Begriffsklärung)
 Lenz
 Mitsubishi Lancer
 Lance-Formation
 Lance-Adams-Syndrom
 HMS Lance, britisches Kriegsschiff